Подводные лодки типа «Варшавянка», объединяющего проекты 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» и их модификации, являются основным классом многоцелевых неатомных подводных лодок (ДЭПЛ) 3-го поколения, производимых в РФ для ВМФ ВС России и на экспорт. Стоят на вооружении как российского, так и ряда зарубежных флотов. Этот проект, разработанный в конце 1970-х годов, считается весьма удачным, в том числе по имеющимся запасам на модернизацию, поэтому строительство серии, с рядом усовершенствований, продолжается и в 2010—2020 годах.

Примечания

Ссылки 

 
 

Списки:Подводные лодки